Die altindische Brahmi-Schrift ist die Vorläuferin der mehr als hundert indischen Schriften, eine Kombination aus Silbenschrift und Buchstabenschrift, nach neuerer Bezeichnung eine Abugida. Sie wurde in den 1830er Jahren von dem englischen Indologen James Prinsep entziffert.

Besonderheiten 
Neben selbständigen Vokalzeichen für den Wortanfang werden die übrigen Vokale durch Modifikationen der vorangehenden Konsonantenzeichen dargestellt. Dabei ist a ein inhärenter Vokal. Der Anordnung der Zeichen im Alphabet liegt eine genau durchdachte Einteilung nach Artikulationsstelle und Artikulationsart zugrunde.

Geschichte 
Die Brahmi-Schrift wurde zur Schreibung der Prakrit entwickelt, jenen indoarischen Sprachen, die in der sprachgeschichtlichen Entwicklung auf das Altindische folgten.
Die ältesten Belege der Brahmi-Schrift befinden sich in ganz Indien auf Inschriften des Kaisers Ashoka (3. Jh. v. Chr.), die teilweise auch in aramäischer, magadhischer und griechischer Sprache abgefasst sind. Diese Felsenedikte verkünden den buddhistischen Glauben und dokumentieren durch ihre Platzierung die Ausdehnung des Mauryareiches. Man geht davon aus, dass die Schrift erst in der mittelindischen Sprachperiode erfunden wurde. Vermutlich war die Entwicklung der Brahmi-Schrift sogar ein Auftragswerk Ashokas. Ältere Texte wurden jahrhundertelang mündlich überliefert und erst später niedergeschrieben.

Zur gleichen Zeit wurde ebenfalls in Inschriften Kaiser Ashokas die Kharoshthi-Schrift verwendet, die auf ein aramäisches Vorbild (8. bis 6. Jahrhundert v. Chr.) zurückgeht und wie diese linksläufig ist, aber nur im Nordwesten Indiens vorkommt.

Hypothesen 
Eine geringe Anzahl von Forschern will die Brahmi-Schrift auf die ins 3. und frühe 2. Jahrtausend v. Chr. datierte Indus-Schrift zurückführen, zu welcher allerdings keine Zwischenstufen gefunden wurden.

Eine andere, in der Forschung als viel wahrscheinlicher vertretene, Meinung ist die Hypothese, dass die Schöpfer der Brahmi-Schrift Ideen der semitischen Schriften, am wahrscheinlichsten aus der linksläufigen aramäischen Schrift (aber auch das griechische Alphabet wird genannt) übernommen haben, welche sich wiederum aus der phönizischen Schrift entwickelt hat. Aus der aramäischen Schrift und auf Grundlage dieses Prinzips wurde dann eine eigene Schrift entwickelt.

In Abhängigkeit von verschiedenen Schreibmaterialien entwickelte sich schon in den folgenden Jahrhunderten die Schrift weiter. Obwohl sich die Formen beträchtlich veränderten, wurde das Grundprinzip beibehalten.

Unicode 
In Unicode sind Zeichen im Unicodeblock Brahmi (U+11000 bis U+1107F) kodiert.

Literatur 
 Harry Falk: Schrift im alten Indien. Ein Forschungsbericht mit Anmerkungen (= ScriptOralia. 56). Gunter Narr, Tübingen 1993, ISBN 3-8233-4271-1.
 Sonja Fritz: Indische Schriften. In: Helmut Glück, Michael Rödel (Hrsg.): Metzler Lexikon Sprache. 5., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Metzler, Stuttgart 2016, ISBN 978-3-476-02641-5, S. 273–274.
 Gérard Fussman: Les premiers systèmes d’écriture en Inde. In: Annuaire du Collège de France. Band 89, 1988/1989, , S. 507–514 (französisch).
 Oscar von Hinüber: Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien (= Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. (Mainz). 1989, 11). Steiner, Wiesbaden/Stuttgart 1990, ISBN 3-515-05627-0.
 Kenneth R. Norman: The Development of Writing in India and its Effect upon the Pāli Canon. In: Gerhard Oberhammer, Roque Mesquita (Hrsg.): Proceedings of the VIIIth World Sanskrit Conference. Vienna 1990 (= Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens. Band 36, Supplement). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1992, ISBN 3-7001-2086-9, S. 239–249,  (englisch).

Weblinks 

 brahmi.sourceforge.net
 ancientscripts.com
 Imperial Brahmi font und Text-Editor
 Brahmi Fonts
  by Richard Salomon, University of Washington

Einzelnachweise 

Indische Schrift